Wildhaus steht für:
 Wildhaus-Alt St. Johann, seit 2010 eine politische Gemeinde im Obertoggenburg, Kanton St. Gallen, Schweiz
 den Namen des Ortes Wielbark bei der urkundlichen Ersterwähnung
 Wildhaus (Dobersdorf), einen Ortsteil der schleswig-holsteinischen Gemeinde Dobersdorf im Kreis Plön
 Wildhaus (Pass), einen nicht benannten Passübergang, dessen Scheitelpunkt die Ortsmitte von Wildhaus SG ist
 Wildhaus SG, eine Schweizer Ortschaft und bis Ende 2009 politische Gemeinde am Übergang des Toggenburgs ins Rheintal im Kanton St. Gallen

Wildhaus ist der Name folgender Personen: 

 Ulrich von Wildhaus († 1351), Bischof von Gurk
Siehe auch:
 Schloss Wildhaus
 Sperrstelle Wildhaus
 Wilder House
 Wildeshausen
 Wildhäuser
 Wildt’sches Haus